

Muziek 
Albums
 For what it's worth (Ensign) (2000), een EP van Ensign
 For what it's worth (Stick to Your Guns) (2005), een album van Stick to Your Guns
Liedjes
 For what it's worth (Stop, hey what's that sound) (1966), een lied van Buffalo Springfield, geschreven door Stephen Stills, vaak gecoverd
 For what it's worth (The Cardigans) (2003), een lied van The Cardigans
 For what it's worth (Placebo) (2009), een lied van Placebo
 For what it's worth (Stevie Nicks) (2011), een lied van Stevie Nicks

Literatuur 
 For what it's worth (Janet Tashjian) (2012), een roman van Janet Tashjian
 Paul Harvey's For what it's worth (Paul Harvey) (1992), een boek van Paul Harvey

Televisie 
 For What It's Worth (Tour of Duty), een aflevering van Tour of Duty uit periode 2